Istarski glas (Zagreb), glasilo istarskih emigrantskih društava u Hrvatskoj
Istarski glas (Labin), regionalne novine, dvotjednik i tjednik